Сергей Александрович Шаров-Делоне (27 сентября 1956 года — 7 ноября 2019 года) — российский правозащитник, гражданский активист, художник-реставратор и архитектор.

Биография 
Родился 27 сентября 1956 года в семье учёных, двоюродный брат советского диссидента и правозащитника Вадима Николаевича Делоне, одного из участников акции на Красной площади в 1968 году против ввода войск в Чехословакию.

Закончил Московский архитектурный институт. Работал в институте градостроительства, принимал участие в реставрации Саровского монастыря, колесницы Победы на Триумфальной арке в Москве.

Член Комитета 6 мая и рабочей группы общественного расследования событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Выступал общественным защитником обвиняемых по «Болотному делу». Работал в фонде помощи заключенным «Русь Сидящая», курировал Школу общественного защитника.

25 августа 2018 года Шаров-Делоне вместе с Леонидом Гозманом и Анной Красовицкой принял участие в акции на Красной площади, посвящённой 50-летию «Демонстрации семерых». Был задержан и позднее привлечен к административной ответственности за плакат в память о демонстрации

Автор монографии о владимирской архитектуре «Люди и камни Северо-Восточной Руси. XII век».

Скончался после тяжёлой болезни 7 ноября 2019 года в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище.

Премии 

 В 2017 году стал лауреатом премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека.

Примечания

Ссылки 
 В Москве простились с Сергеем Шаровым-Делоне
 Сергей Шаров-Делоне.

Персоналии по алфавиту
Правозащитники России
Права человека в России
Свобода собраний
Похороненные на Востряковском кладбище
Лауреаты премии Московской Хельсинкской группы